Красноярская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Красноярске:

 Красноярская ТЭЦ-1
 Красноярская ТЭЦ-2
 Красноярская ТЭЦ-3
 Красноярская ТЭЦ-4